

Cinema
Questa casa non è un albergo (Crustacés et coquillages) – film francese del 2005 diretto da Olivier Ducastel

Letteratura
Questa casa non è un albergo  – libro di Alberto Pellai
Questa casa non è un albergo  – libro di Giuseppe Colombo

Musica
S'inkazza (Questa casa non è un albergo)  – singolo degli 883

Televisione
Questa casa non è un albergo  – serie televisiva italiana

Pagine correlate 

 Albergo (disambigua)